Zdeněk Macháček může být:

 Zdeněk Macháček (dirigent) (1928–2017) – československý dirigent, hudební skladatel a vysokoškolský pedagog
 Zdeněk Macháček (politik) (1920–???) – český a československý politik, bezpartijní poslanec FS za normalizace
 Zdeněk Macháček (výtvarník, 1925) (1925–2020) – český výtvarník a sochař
 Zdeněk Macháček (výtvarník, 1960) (* 1960) – český grafik, kreslíř, malíř a fotograf

Podobné jméno 
 Ladislav Zdeněk Macháček (1858–1921) – český učitel a překladatel, autor humoresek a divadelních her